Bridal Veil Falls, Bridalveil Falls eller Bridalveil Fall er et hyppigt brugt navn for vandfald:

Australien 
 Bridal Veil Falls (Blue Mountains), Blue Mountains National Park, New South Wales

Canada 
 Bridal Veil Falls (Banff), Banff National Park, Alberta
 Bridal Veil Falls, in Bridal Veil Falls Provincial Park, Fraser Valley, British Columbia
 Bridal Veil Falls (Manitoulin Island), Kagawong River, Manitoulin Island, Ontario

Chile 
 Velo de la Novia, Aysen
 Velo de la Novia, Cochalmo
 Velo de la Novia, Curanilahue
 Velo de la Novia, Molina

France, Reunion (Indian Ocean) 
 Bridal Veil Falls (Salazie), Salazie
 Bridal Veil Falls (Voile de la Mariée), Le Tampon

New Zealand 
 Bridal Veil Falls (Waikato), Waikato, North Island
 Bridal Veil Falls (Rotorua), en geotermisk dannelse i Waiotapu, nær Rotorua, North Island
 Bridal Veil Falls (Canterbury), Arthur's Pass, South Island
 Bridal Veil Falls (Skippers Canyon, Otago), Skippers Canyon, Central Otago, South Island
 Bridal Veil Falls (Routeburn, Otago), Routeburn, Queenstown-Lakes District, South Island

Norway 
 Bridal Veil Falls (Geirangerfjord), Geirangerfjord.

Perú 
 Catarata Velo de la Novia, Chanchamayo Province

Philippines 
 Bridal Veil Falls (Iligan City), Iligan City

Portugal 
 Cascata do Véu da Noiva, Madeira

Sydafrika 
 Bridal Veil Falls (Sabie), Mpumalanga

USA 
 Bridal Veil Falls, Alaska, Skagway, Alaska
 Bridal Veil Falls, Alaska, Valdez, Alaska
 Bridal Veil Falls (Catskill Mountains), Catskill Mountains, New York
 Bridal Veil Falls (Colorado Springs), Colorado Springs, Colorado
 Bridal Veil Falls (DuPont State Forest), DuPont State Forest, North Carolina
 Bridal Veil Falls (Eldorado), Eldorado National Forest, Californien
 Bridal Veil Falls (Glenwood Springs), Glenwood Springs, Colorado
 Bridal Veil Falls (Idaho Springs), Idaho Springs, Colorado
 Bridal Veil Falls (Macon County), Highlands, North Carolina
 Bridalveil Falls, Michigan at Pictured Rocks National Lakeshore, Michigan
 Bridal Veil Falls, Minnesota, Minneapolis, Minnesota
 Bridal Veil Falls, New Hampshire, Franconia, New Hampshire
 Bridal Veil Falls (Niagara Falls), New York, one of the Niagara Falls
 Bridal Veil Falls, Ohio, Bedford, Ohio
 Bridal Veil Falls, Oregon, Bridal Veil Falls State Park, Oregon
 Bridal Veil Falls, Pennsylvania, Bushkill Falls, Pennsylvania
 Bridal Veil Falls (Rocky Mountain National Park), Rocky Mountain National Park, Colorado
 Bridal Veil Falls, South Dakota, Spearfish, South Dakota
 Bridal Veil Falls (Telluride), Telluride, Colorado
 Bridal Veil Falls, Tennessee, Monteagle, Tennessee
 Bridal Veil Falls (University of the South), University of the South in Sewanee campus
 Bridal Veil Falls, Utah, Provo Canyon, Utah County, Utah
 Bridal Veil Falls, Washington, Gold Bar, Washington
 Bridalveil Fall, Yosemite National Park, Californien